Борис Дмитриевич Цыганков (род. 25 апреля 1950 года) — советский и российский , член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родился 25 апреля 1950 года в семье врачей.

В 1973 году — окончил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института (сейчас это Московский государственный медико-стоматологический университет ), а в 1975 там же окончил клиническую ординатуру по специальности «психиатрия».

С 1975 по 1992 годы работал в должности младшего, затем старшего, ведущего научного сотрудника отдела терапии психических заболеваний Московского НИИ психиатрии.

В 1979 году — защитил кандидатскую, в 1988 году — докторскую диссертации.

В 1990 году — было присвоено учёное звание профессора.

С 1998 года — заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического университета.

С 2010 года — профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета фундаментальной медицины МГУ.

С 2010 по 2015 годы — исполнял обязанности главного внештатного специалиста-психиатра Департамента здравоохранения г. Москвы.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области психиатрии.

Основные направления научных исследований посвящены фундаментальному изучению клинико-патогенетических характеристик психических заболеваний в различные возрастные периоды.

Автор и соавтор более чем 400 статей, 22 монографий, 8 руководств, 2-х книг в 2-х частях, 20 учебных пособий, 4-х сборников научных трудов (под редакцией), 5-ти учебников, 4-х изобретений, 5 патентов.

Под его руководством защищено 16 докторских и 54 кандидатских диссертации.

Члена Президиума Российского общества психиатров, председатель Московского областного общества психиатров и психиатров-наркологов, член редакционных советов профильных российских и зарубежных журналов по психиатрии.

Награды 
 Орден Мужества (1997) — за участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии
 Орден Почёта (2020)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2010 год) — за разработку и внедрение ксенонотерапии опийной и алкогольной зависимости на основе отечественных технологий и оборудования
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2011)
 Заслуженный врач Российской Федерации (2001)
 Премия Правительства Москвы в области медицины (2012)
 Благодарность ректора МГУ (2020)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Московского государственного медико-стоматологического университета
Преподаватели МГМСУ
Преподаватели факультета фундаментальной медицины МГУ